Alexandre Augusto Fernandes Saad (Uberaba, 8 de dezembro de 1961), conhecido simplesmente como Alexandre Saad, é um violeiro, cantor e compositor brasileiro. Gravou seu primeiro CD homônimo em 1987.

Naturais de Uberaba
Compositores de Minas Gerais
Cantores de Minas Gerais
Violeiros de Minas Gerais
Cantores de música sertaneja